Polgár – miejscowość na Węgrzech.

Nazwisko Polgár noszą trzy siostry, szachistki węgierskie oraz ich ojciec:
 Judit Polgár
 Zsófia Polgár
 Zsuzsa Polgár
 László Polgár